Galanda ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Bailer-Galanda (* 1952), österreichische Sozialwissenschaftlerin und Historikerin
 Giacomo Galanda (* 1975), italienischer Basketballspieler
 Mikuláš Galanda (1895–1938), slowakischer Maler und Illustrator